Coto (mitologia), um personagem da mitologia grega;
 Coto (Caldas da Rainha), uma freguesia portuguesa do concelho de Caldas da Rainha.

Desambiguação